Droga I/70 – droga krajowa na południu Czech
 Droga I/70 – droga krajowa I kategorii na Słowacji biegnąca z Dolnego Kubina do drogi krajowej nr 18